Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 10-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Raisza Szmetanyina nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon